Auguste Dupont (1798-1850), imprimeur, journaliste et homme politique français ;

 Auguste Dupont (1827-1890), musicien belge.